Marek Wójcicki (brydżysta)
 Marek Wójcicki (muzyk)
 Marek Wójcicki (ekonomista)